Sezon 1939/1940 był 16. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytuł obroniła drużyna IF Elfsborg. Tytuł króla strzelców zdobył Anders Pålsson, który w barwach Helsingborgs IF strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1939 w piłce nożnej
1940 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1939 w Europie
1940 w Szwecji